Neu Damerow steht für:
 Neu Damerow (Neu Poserin), Ortsteil von Neu Poserin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen der polnischen Orte
 Nowa Dąbrowa (Potęgowo) (Neu Damerow, Kreis Stolp/Pommern)
 Nowa Dąbrowa (Stara Dąbrowa) (Neu Damerow, Kreis Saatzig/Pommern)